Terra e Libertà (Zemlja i Volja) – organizzazione rivoluzionaria russa
 ¡Tierra y Libertad! – motto utilizzato durante la rivoluzione messicana
 Terra e libertà – film del 1995 diretto da Ken Loach
 Terra e libertà – album dei Modena City Ramblers del 1997